Kollinger ist der Familienname folgender Personen:

 Dominik Kollinger (1929–2018), deutscher Falkner
 Rupert Kollinger (1866–1944), österreichischer Politiker (SdP), Mitglied des Bundesrates aus Oberösterreich

Siehe auch:
 Köllinger